Viramundos é um grupo de Teatro de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, fundado em 1992 e, foi inicialmente, vinculado a UPF (Universidade de Passo Fundo). Em 2008 essa Universidade cancelou o projeto artístico bruscamente e o grupo foi desligado da instituição.

História 

Foi em 2000, batizado como Grupo de Teatro da Universidade de Passo Fundo. A partir de 2000 o grupo realiza sua empreitada mais ambiciosa: o Projeto Viramundos: em um ônibus-palco, adaptado com som, luz e cenários, passam a levar teatro de excelente qualidade para o povo, viajando para diversas cidades e apresentando-se gratuitamente em espaços públicos.

O projeto artístico do grupo tem como objetivo levar cultura e arte, através do teatro, para Passo Fundo e região, mas sem deixar de buscar evoluir como coletivo de criadores em constante contato com o que acontece de teatro no Brasil. Desta forma, seja por suas premiadas participações em Festivais de Teatro Universitário e Amador, seja convidando profissionais de diversas partes do país para lhes ministrarem cursos, seja levando grupos profissionais e amadores do país para apresentarem-se em sua cidade natal, seja pela grande difusão da arte teatral apresentando-se em seus ônibus-palco em vários estados e em quase todas as cidades do Rio Grande do Sul, o Grupo Viramundos vem se tornando uma importante referência de teatro popular fora do eixo das grandes capitais brasileiras. Influenciados e admiradores da empatia popular alcançada pelo teatro da Comédia Dell'Arte do Renascimento italiano - quando os artistas mambembes percorriam distantes vilarejos viajando em carroças e se apresentando para o povo - o Viramundos é hoje uma ótima referência do que existe de melhor em termos linguagem de teatro de rua no Brasil. O Grupo Viramundos faz arte popular e viaja pelo interior do Brasil com seu ônibus-palco, vencendo a barreira da distância que separa essas comunidades do prazer que o teatro proporciona.

Espetáculos 

O Ferreiro e a Morte - 2000
Parturião - 2002
Timbre de Galo - 2004
Fantoches - 2005
Till Eulenspiegel - 2007

A partir do espetáculo "O Ferreiro e a Morte", em 2000, o grupo passou a itinerar com o Projeto Viramundos

Viramundos
Cultura de Passo Fundo